Ремих (кантон) — кантон в составе округа Гревенмахер герцогства Люксембург.
 Ремих (коммуна) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Гревенмахер.